D29 peut faire référence à :
 , un croiseur léger de la Royal Navy ;
 Route départementale 29, en Mayenne ;
 tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres